Епидий (Epidius) може да се отнася за:

 Епидий римски оратор 1 век пр.н.е.
 Гай Епидий Марул, народен трибун 44 пр.н.е.
 Гай Епидий Марцел (fl. 44 пр.н.е.), народен трибун
 Луций Епидий Титий Аквилин, консул 125 г.